V (o v) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina V/v (nombre: uve —en México, uvé—; en plural: uves —en México, uvés—).
 La letra griega Ν/ν (nombre: nu Νυ).
 La letra cirílica Ѵ/ѵ (nombre: Ízhitsa И́жица).

En ciencias 

 V; en bioquímica, representación del aminoácido valina.
 V; en electricidad, el símbolo del voltio, unidad derivada del Sistema Internacional utilizada para medir el potencial eléctrico.
 V; también en electricidad, representación del potencial eléctrico.
 V; en física, representación de la velocidad de un cuerpo en movimiento.
 V; en química, el símbolo del vanadio.

En artes y comunicaciones 
 V, una cadena de televisión de habla francesa, que emite en Quebec (Canadá).
 V, una serie de televisión estadounidense de ciencia ficción transmitida entre 1983 y 1985, escrita y dirigida por Kenneth Johnson.
 V, una serie de televisión estadounidense de ciencia ficción que se estrenó en la cadena ABC el 3 de noviembre de 2009.
 V, un cantante, modelo, actor, bailarín y compositor surcoreano.
 V, el quinto álbum musical de la banda estadounidense de rock alternativo Live.
 V, el quinto álbum musical de la banda estadounidense de pop rock Maroon 5.
 V, el álbum musical debut de la cantante, actriz, modelo, compositora y diseñadora estadounidense Vanessa Hudgens.
 V, revista de moda estadounidense fundada en 1999.
 V.; en literatura, la primera novela del escritor estadounidense Thomas Pynchon.
 V, el personaje ficticio principal  del cómic V de Vendetta.
 V de Vendetta, un cómic del escritor y guionista británico Alan Moore.
 V for Vendetta, una película basada en el cómic anterior.

En otros ámbitos 
 V; en la numeración romana, representación del número 5.
 V, seña o gesto manual en el cual se levantan los dedos índice y medio separados, mientras que los demás dedos permanecen cerrados.
 El  de nuestra era, del año 401 al 500.

Enlaces externos